Констри́ктор () — бытовой связывающий и крепёжный узел для постоянного крепления.  В основе узла «констриктор» — штык, после снятия с опоры узел распадается. Может быть использован в качестве постоянной марки на конце троса.

Описание 
Является одним из самых сильно затягивающихся узлов. Хорошо затягивается, если завязан на округлых удлинённых предметах без острых рёбер. После затягивания ходовой и коренной концы верёвки направлены перпендикулярно к оси предмета, к которому крепят верёвку. При удалении предмета из узла, вокруг которого завязан, узел распускается при растягивании ходового и коренного концов верёвки. Поэтому может быть завязан без продевания конца верёвки в петли способом, показанном на рисунках:

Поскольку узел трудно развязать, его завязывают, как правило, один раз, и при необходимости освобождения предмета разрезают. Узел применяют при резке тросов. Слева и справа от места разреза завязывают 2 констриктора вокруг троса, предотвращая этим распад троса по отдельным прядям в месте резки и разрезают трос между узлами.

Также существует ещё более прочный узел, называемый «двойным констриктором».

Способ завязывания 
Существуют 3 способа завязывания узла «констриктор»:
 Концом верёвки на опоре
 Серединой верёвки на опоре
 Без опоры и накинутый на что-либо для закрепления, как концом верёвки, так и серединой

Литература 
 Ashley, Clifford W. (1944). The Ashley Book of Knots, Doubleday. 
 Лев Николаевич Скрягин, Морские узлы: Издательство «Транспорт»; Москва; 1994; 115 с. 
 Шамов А. П. Способы и схемы вязки узлов и их применение в туристской технике: Учебное пособие. — Ростов-на-Дону: РГПУ, 2006. — 72 с., 127 илл. .
 Шпаковский Марк Максимович, Большая энциклопедия узлов — Москва: Издательство АСТ, 2016. — 256 с.: ил. — (Подарок настоящему мужчине), 2000 экз. 
 Колин Джермен, Большая книга узлов: Издательство «Кладезь-Букс»; 2008; 114 с. 
 Авт.-сост. В. В. Ткаченко, С. И. Стовбун, Худож. У34 Н. Н. Колесниченко, Узлы и сети, — ООО «Издательство АСТ»; Донецк: «Сталкер», 2002. — 94, |2| с. — (Удачная рыбалка).

Примечания

Ссылки 
 
 Констриктор — статья из книги Л. Скрягина «Морские узлы»
 Руководство по констриктору с иллюстрациями
 Руководство вязки с иллюстрациями

См. также 
 Список узлов

Затягивающиеся узлы
Связывающие узлы
Штыковые
Бытовые узлы
Узлы